Rocío Molina es un nombre y apellido que puede referirse a las siguientes personas:
 Rocío Molina, coreógrafa y bailarina de España.
 Rocío Molina, periodista y política de Bolivia.